Чемпионат Европы по дзюдо 1968 года прошёл 19 мая в Лозанне (Швейцария).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Итоги чемпионата

1968
Спорт в Швейцарии в 1968 году
Май 1968 года
События 19 мая
Международные спортивные соревнования в Лозанне
Чемпионаты Европы в 1968 году
Международные соревнования по дзюдо в Швейцарии
Чемпионаты Европы в Швейцарии
1968 год в дзюдо